Monarcas
Sancho Garcês IV de Pamplona (r. 1054–1076)
Sancho IV de Leão e Castela (r. 1224–1295)

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes